Zinner může být:
příjmení
 Ernst Zinner (1886–1970) – německý astronom
 Ernst K. Zinner (1937–2015) – německý astrofyzik
 Franz Zinner (1903–1980) – německý vzpěrač
 Gerwalt Zinner (1924–2011) – německý chemik

 Jochen Zinner (* 1943) – německý sportovec
 Josef Zinner (1894–1961) – československý politik
 Kunibert Zinner (1906–1990) – rakouský malíř a hudebník
 Nick Zinner (* 1974) – americký kytarista
 Peter Zinner (1919–2007) – v Rakousku narozený americký filmový střihač
 Robert Zinner (1904–1988) – rakouský malíř, krajinář, grafik a alpinista
 Stephan Zinner (* 1974) – bavorský kabaretiér, hudebník a herec

ženská varianta
 Markéta Zinnerová (* 1942) – česká prozaička, scenáristka
 Hedda Zinner (1905–1994) – německá spisovatelka, herečka

další významy
 Zinner (kráter) – impaktní kráter na Měsíci v oblasti Oceánu bouří
 Zinner (planetka) – planetka s katalogovým číslem 11485
 Zinnerova skupina – frakce československých německých sociálních demokratů v exilu

Externí odkazy